UNC peut signifier :
 Universitas Nicolai Copernici, l'Université Nicolas Copernic de Toruń
 Université de la Nouvelle-Calédonie
 University of North Carolina at Chapel Hill, l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill
 University of Northern Colorado
 Université Nongo Conakry (UNC) , en Guinée.

 Unified coarse thread, « filet large normalisé », une norme en visserie, voir aussi les séries UN, UNF
 Union nationale camerounaise, ancien parti politique
 Union nationale des combattants, association d'anciens combattants
 Union pour la nation congolaise, parti politique kino-congolais

 en informatique : Uniform Naming Convention ou  Universal Naming Convention, une manière de définir l'adresse d'une ressource sur un réseau, mise en œuvre par Microsoft Windows

Homonymie